Свинке — річка  в Україні, у Герцаївському  районі  Чернівецької області, права притока  Герци (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 7 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок на південному сході від Дяківців. Тече переважно на північний захід і на південному сході від м. Герци впадає у річку Герцу, праву притоку Пруту.

Примітки 

Малі річки України
Річки Чернівецької області
Річки Герцаївського району
Статті про річки Чернівецької області без зображення в картці